B1 oder B 1 ist die Abkürzung oder steht für:

 Besoldungsgruppe B 1 in der Bundesbesoldungsordnung
 DIN B1, Papierformat
 Vitamin B1, Thiamin
 Hieroglyphe B1 (sitzende Frau), mittelägyptische Hieroglyphe, siehe Gardiner-Liste #B – Die Frau und ihre Tätigkeiten
 Brasilsat B1, brasilianischer Fernsehsatellit
 eine Führerscheinklasse der EU, siehe Fahrerlaubnisklassen
 eine Widerstandsklasse bei Sonderschutzfahrzeugen, siehe Sonderschutzfahrzeug #Widerstandsklassen
 B1-Lehrgang, Grundausbildungslehrgang der Berufsfeuerwehr in Deutschland
 Fallschirmjägerkompanien B1 (Kommando) der Bundeswehr
 AVM B1, Einbau-Karte für PCs zur Anbindung an das ISDN-Netz
 eine Niveaustufe des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen, siehe CEFR
 B1 (Paralympics), funktionelle Klassifizierung für Sportler in paralympischen Sportarten
 B1 Discount Baumarkt, Marke der Gruppe Toom Baumarkt
 Bayern 1, früher auch B1, Radiosender mit B1 als RDS-Kennung
 ein regionales Berliner Fernsehprogramm von SFB1
 B1 (Künstlergruppe), deutsche Künstlergruppe
 B1 Recordings, ein Sublabel von Sony Music, siehe Sony Music Entertainment#B1 Recordings

Straßen:

 Bundesstraße 1, Fernstraße in Deutschland
 Wiener Straße (Österreich), Fernstraße in Österreich (ehemalige Bundesstraße, in Wien Hauptstraße) 
 B1 (Kenia), Fernstraße in Kenia
 Nationalstraße B1, wichtigste Nord-Süd-Straße in Namibia
 B1 (Zypern), Fernstraße in Zypern

Fahrzeuge:

 Audi 80 B1, ein Pkw-Modell
 VW Passat B1, Pkw-Modell
 Marussia B1, Sportwagen des russischen Herstellers Marussia Motors
 LNER-Klasse B1, britische Dampflokomotivklasse 
 Renault Char B1, französischer Panzer

B-1 steht für:

 Rockwell B-1, US-amerikanisches Militärflugzeug

B01 steht für:

 Hans-Ludwig-Neumann-Sternwarte (Sternwartencode)

Abkürzung